Alex Busuttil – ex calciatore maltese
 Carmel Busuttil – allenatore di calcio ed ex calciatore maltese
 Jan Busuttil – calciatore maltese
 Michele Busuttil – pittore maltese
 Simon Busuttil – politico maltese